Azov (en ) comporte plusieurs définitions

Toponymie 
mer d'Azov : mer intracontinentale bordée par l'Ukraine et la Russie
Azov : ville de l'oblast de Rostov, en Russie, près de la mer d'Azov

Navire de la Marine impériale / Marine russe 
Azov (1736) : cuirassé à voile de la Marine impériale de Russie, il prit part à la Guerre russo-suédoise de 1741-1743 et aux campagnes militaires de 1742-1743 ;
Azov (1826) : navire amiral de la flotte impériale de Russie, il fut le héros de la bataille de Navarin (), il fut le premier navire de la Marine impériale russe à recevoir le drapeau de Saint-Georges ;
Mémoire d'Azov (1848) : navire de la Marine impériale de Russie, démantelé en 1854 ;
Mémoire d'Azov : (Pamyat Azova - Память Азова) croiseur de la Marine impériale de Russie, à bord duquel le futur Nicolas II de Russie effectua une croisière autour du monde ;
Azov (grand navire de débarquement) : navire russe du projet 775M, affecté dans la flotte de la mer Noire ;
Azov (monitor) : (Азов (монитор) navire de guerre roumain, il prit part à la Première Guerre mondiale et à la Seconde Guerre mondiale ;
 Azov (croiseur), un croiseur lance-missiles de la classe Kara lancé en 1973 et démoli en 2000.

Bataillon 
 Bataillon Azov : est un bataillon spécial formé de volontaires ukrainiens sous le commandement du ministère de l'intérieur d'Ukraine